Lillemark kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lillemark (Allerslev Sogn) – en bebyggelse i Allerslev Sogn
 Lillemark (Horne Sogn) – en bebyggelse i Horne Sogn
 Lillemark (Sandby Sogn) – en bebyggelse i Sandby Sogn
 Lillemark (Ulbølle Sogn) – en bebyggelse i Ulbølle Sogn